Hamecher ist der Familienname von:

 Cornelius Hamecher (1872–1925), Mitglied des Deutschen Reichstags.
 Peter Hamecher (1879–1938), deutscher Autor und Schwulenaktivist